Juan Carlos Guzmán Betancur (Roldanillo, Valle del Cauca, 26 de junio de 1976) es un ladrón e impostor colombiano cuyas finas maneras criminales lo han llevado a ser señalado por las autoridades policiales y la prensa como uno de los timadores más astutos y elegantes del mundo.

Biografía 
De extracción muy humilde y sin haber culminado la secundaria, Juan Carlos Guzmán Betancur (no Betancourt) abandonó su hogar en Roldanillo, Valle del Cauca, en 1993 -a la edad de 16 años- para viajar como polizón a Miami a bordo del tren de aterrizaje de un avión Douglas DC-8 de la hoy extinta aerolínea colombiana ARCA, hazaña con la que se ganó el aprecio de la comunidad latina de Miami, que desde entonces empezó a distinguirlo como 'El Chico Polizón'.

Sus habilidades para el engaño empezaron a ser conocidas justo un par de semanas después de su llegada a Miami, luego de que una familia de origen colombiano lo acogió en su casa, y ante la cual dijo llamarse Guillermo Rosales, ser huérfano y contar con 14 años de edad. Después de que se descubrió esa mentira, las acciones delicitivas de Juan Carlos Guzmán Betancur empezaron a ser registradas en algunos de los hoteles más exclusivos de Miami y, varios años más tarde, en otros de Las Vegas, Londres y París, aunque no queda claro si también es responsable de una serie de robos en suites de hoteles lujosos en países como Suiza, Canadá y Japón.

Con base en denuncias de las personas a las que Guzmán Betancur robó mediante engaños (nunca por medio de la violencia), las autoridades calculan que entre 1993 y 2005 este se habría hecho con al menos un millón y medio de dólares en joyas, relojes de marca y tarjetas de crédito de turistas acaudalados, luego de suplantarlos y hacerse pasar por ellos ante los miembros de los hoteles en los que se alojaban, y ante los cuales habló en diferentes idiomas. 

Según versiones periodísticas, Guzmán Betancur es un mitómano que habla alrededor de cinco idiomas, entre ellos inglés, francés, español (nativo), ruso y otro más, que puede ser alemán o portugués. Asimismo, cuenta con al menos diez identidades falsas, entre ellas: Guillermo Rosales, Gonzalo Vives Zapater, David Iglesias Vieito, Jordi Ejarque Rodríguez, César Ortigosa Vera, Denis Vladmirovich Kiselev, David Soriano Martínez y Alejandro Cuenca.

Desde su arribo a Estados Unidos como polizón en 1993, el gobierno de ese país lo ha deportado en cinco oportunidades, todas por hechos relacionados con inmigración ilegal: la primera, el 14 de julio de 1993; la segunda, el 8 de agosto de 1994; la tercera, el 31 de julio de 1995, la cuarta, el 24 de octubre de 1997, y la quinta en febrero de 2012, luego de estar en prisión desde el 21 de septiembre de 2009, cuando fue arrestado en Derby Line, en el Estado de Vermont (Estados Unidos), después de que cruzó la frontera con Canadá de manera ilegal, proveniente de la localidad de Stanstead. 

En junio de 2005 Juan Carlos Guzmán Betancur escapó de la prisión Standford Hill, en la Isla de Sheppey, cerca de Londres, tras lo cual fue capturado por Garda Síochána en Dublín, Irlanda, en ese mismo año. En diciembre de 2006 fue extraditado a Francia, país que lo sentenció en ausencia y lo reclamó como consecuencia de una serie de robos que cometió en hoteles parisinos entre los años 2001 y 2002. Algunos de los cargos por los cuales se le ha acusado son: Inmigración ilegal, intento de fraude, allanamiento de morada, hurto, robo en propiedad privada, uso fraudulento de tarjetas de crédito, porte de documentación falsa y falsificación. 

La historia de su vida inspiró el libro El Suplantador. La Historia Real del Estafador Colombiano Más Buscado en el Mundo, del periodista colombiano Andrés Pachón y publicado por la editorial Random House bajo el sello Debate en julio de 2011. Sin embargo, este libro -que fue el cuarto más vendido en Colombia en la categoría de No Ficción durante su primera semana en el mercado, en julio de 2011- no cuenta con ningún testimonio directo de Juan Carlos Guzmán Betancur (quien, para entonces, nunca había hablado sobre su vida ante la prensa), y en cambio refleja los testimonios de los policías que le persiguieron y de personas que le conocieron cuando era niño. 

Publicaciones periodísticas sostienen que luego de que salió en libertad de una cárcel de Estados Unidos a comienzos del año 2012, Guzmán Betancur se entrevistó en repetidas ocasiones en Colombia con Andrés Pachón, quien en junio de 2014 publicó con la editorial Random House un nuevo libro sobre la vida de Guzmán Betancur con testimonios reveladores y hasta entonces inéditos, surgidos de aquella serie de entrevistas. El libro lleva por título ALIAS. La Historia Real del Estafador Colombiano más Buscado en el Mundo Contada por él Mismo, y se comercializó bajo el sello Grijalbo.

Para la fecha en la que el libro fue lanzado se presume que Guzmán Betancur vivía en México, de acuerdo con declaraciones dadas por Andrés Pachón.

Registros fotográficos hechos por el mismo Juan Carlos Guzmán Betancur, y publicados en la red social Facebook bajo la identidad de Jordi Galadriel Guzmán de García (perfil que ya no existe), dan cuenta de que entre los años 2013 y 2016 viajó por Francia y por varios países del Sudeste Asiático. Sin embargo, información policial indica que el 7 de julio de 2013 ingresó al Hotel Península, de Hong Kong, tras hacerse pasar por un huésped francés y se hizo con 23.800 dólares en artículos personales, los cuales nunca fueron recuperados. Por ese hecho fue condenado el 5 de mayo de 2014 a dos años y nueve meses de prisión.

Según el diario francés Le Parisien, en marzo de 2019 Guzmán Betancur fue hallado culpable por el Tribunal Penal de Meaux de robar joyas por valor de 217.000 euros de la habitación de una familia saudí que se hospedaba en uno de los hoteles de Disneyland Paris, en hechos ocurridos el 10 de julio de 2016, por lo que, tras ser detenido en circunstancias que aún no son claras, fue sentenciado a quince meses de prisión y a pagar una multa de 10.000 euros.

Tras cumplir la condena Guzmán Betancur fue extraditado a Austria, donde también purgó una pena de prisión por delitos cometidos en su territorio. Fue liberado a mediados de 2021 y deportado a España, país del cual es ciudadano.

Programas 
 La serie documental Impostors, que el canal Investigation Discovery estrenó en la televisión Norteamericana el 24 de enero de 2014, ha dedicado un capítulo de una hora a la vida delictiva de Guzmán Betancur y de los policías que le persiguieron. El programa (que se emitió la noche del viernes 7 de marzo de 2014) se nutre de los testimonios de algunos de los detectives que estuvieron a cargo de su caso, de sus víctimas y de la gente que ha compartido con Guzmán Betancur, así como de un extracto en video de las entrevistas exclusivas que este concedió a Andrés Pachón en Bogotá durante mayo de 2012 para la realización de ALIAS. Andrés Pachón colaboró con parte de su investigación periodística para la realización de ese capítulo de Impostors.

Referencias

Enlaces externos 
 "A que te cojo ratón" (Revista DonJuan).
 "Así fue la caída del colombiano rey de la estafa" (El Tiempo) .
 "El genio de la estafa" (revista Semana) .
 "Las múltiples caras de un estafador internacional" (El Nuevo Herald) .
 "'El Escapista' colombiano" (El Espectador) .
 "Robó, huyó, lo pescaron y se voló" (BBC News) .
 "Famoso ladrón colombiano, condenado a 30 meses de cárcel en EE.UU." (El Espectador) .
 "Colombian jewel thief Juan Carlos Guzman-Betancourt arrested in America" (The Telegraph) .
 "Habló el colombiano que tiene 20 alias e inspiró un nuevo libro" (El Tiempo) .
 "Reapareció el estafador colombiano más buscado" (El Espectador) .
 "Colombiano protagoniza capítulo sobre estafadores más buscados en el mundo" (El Espectador) .
 "Basado en hecho reales" (Revista Semana) .
 "Juan Carlos Guzmán Betancur. El trabajo de un ladrón" (Revista Bocas) .
 "'Alias', el libro que narra la historia del impostor Juan Carlos Guzmán" (Revista Gaceta) .
 "Alias, la historia de un avezado estafador" (Semana.com) .
 "Una hora con uno de los estafadores más buscados del mundo" (Kienyke.com) .
 "El colombiano que ha robado más de dos millones de dólares sin usar un arma" (Las2Orillas.com) 
 "Alias, cara a cara con un estafador" (MSN.com) 
 "Discovery Investigation emite capítulo sobre estafador colombiano más buscado" (Lainformacion.com)  
 "Andrés Pachón, Alias no es una apología al delito" (XornalGalicia.com) 
 "Andrés Pachón, Alias no es una apología al delito" (Elpuntonews.com) 
 "Alias, la saga de El Suplantador, en la pluma de Andrés Alfonso Pachón Arbeláez" (Pazífico Noticias) 
 "Impostors/Juan Carlos Guzmán Betancur" (Investigation Discovery) 
 "6 AM Hoy por Hoy" (Caracol Radio)  
 "Mesa Blu" (Blu Radio) 
 "Todelar Noticias" (Todelar) 
 "Días Como Estos" (Metro 95.1) / Buenos Aires, Argentina 
 "Entrevista a Juan Carlos Guzmán Betancur/Intro Andrés Pachón" (Penguin Random House) 
 "Entrevista a Juan Carlos Guzmán Betancur" (Penguin Random House) 
 "L’Arsène Lupin colombien avait dérobé plus de 200000 € de bijoux dans un hôtel de Disneyland" (Le Parisien) 

Nacidos en Roldanillo
Estafadores
Impostores
Falsificadores
Políglotas de Colombia
Defraudadores